Amarant steht für:

 Amarant, ein hirseähnliches Lebensmittel und eine Gattung der Fuchsschwanzgewächse
 Amarant (Farbe), eine rote Farbe
 Amarant (Film), deutscher Stummfilm von 1916
 Exemplar bzw. Art einer Vogelgattung der Prachtfinken, siehe Amaranten

Siehe auch:
 Amaranth
 Amarante
 Amaranten-Orden